Курбатово — название населённых пунктов в России:

 Курбатово — деревня в Киржачском районе Владимирской области.
 Курбатово — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Курбатово — посёлок в Нижнедевицком районе Воронежской области.
 Курбатово — деревня в Савинском районе Ивановской области.
 Курбатово — деревня в Мещовском районе Калужской области.
 Курбатово — деревня в Юхновском районе Калужской области.
 Курбатово — деревня в Ачинском районе Красноярского края.
 Курбатово — село в Балахтинском районе Красноярского края.
 Курбатово — село в Казачинском районе Красноярского края.
 Курбатово — деревня в Мари-Турекском районе Республики Марий Эл.
 Курбатово — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Курбатово — деревня в Егорьевском районе Московской области.
 Курбатово — деревня в Серебряно-Прудском районе Московской области.
 Курбатово — село в Гагинском районе Нижегородской области.
 Курбатово — село в Кораблинском районе Рязанской области.
 Курбатово — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.
 Курбатово — деревня в Чернском районе Тульской области.
 Курбатово — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.

См. также 
 Курбатова
 Старое Курбатово
 Урбеж-Курбатово
 Выбор-Курбатово